Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lukáš Dlouhý che ha battuto in finale Leonardo Mayer 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Andreas Beck (secondo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Paul Capdeville (secondo turno)
 Leonardo Mayer (finale)

 Simon Stadler (quarti di finale)
 Robert Smeets (primo turno)
 Xavier Malisse (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2008